Pelym (rivier), een rivier aan oostzijde van de Noordelijke Oeral in het noorden van de oblast Sverdlovsk
 Pelym (Ivdel), een plaats en gevangenenkolonie in het noorden van de oblast Sverdlovsk
 Pelym (district Garinski), een plaats in het noordoosten van de oblast Sverdlovsk en een van de hoofdsteden van de vroegere Siberische Mansenrijken
 Pelym (Komi), een plaats in de autonome republiek Komi
 Vorstendom Pelym, een Mansisch vorstendom in de 15e en 16e eeuw in West-Siberië